Stedelijke Muziekvereniging kan verwijzen naar onder meer:
Stedelijke Muziekvereniging Harlingen
Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar